Triebwasserkanal Leykam ist der Name folgender Gewässer:

Österreich:
 Triebwasserkanal Leykam I, von der Mur abzweigender ehemaliger, noch in Teilen vorhandener Triebwasserkanal des Kraftwerkes der Papierfabrik SAPPI in Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Triebwasserkanal Leykam II, von der Mur abzweigender Triebwasserkanal des Kraftwerkes der Papierfabrik SAPPI in Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Triebwasserkanal